Kosar steht für:

 Kosar Point, Landspitze der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Kosar ist der Familienname folgender Personen:
 Bernie Kosar (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler
 Fritz Kosar (* 1939), deutscher Fußballtorwart
 Scott Kosar (* 1963), US-amerikanischer Drehbuchautor